Sovereign of the Seas — названия кораблей:
 Sovereign of the Seas — американский клипер.
 Sovereign of the Seas — круизное судно компании Royal Caribbean International.
 HMS Sovereign of the Seas — британский военный корабль.